Ludowe Zespoły Sportowe Husar Nurzec – klub sportowy z siedzibą w Nurcu w województwie podlaskim, założony w latach 50. XX wieku.

Historia 

Przez większość lat zespół funkcjonował jako klub wojskowy przy powstałej jednostce wojskowej w Nurcu. Odbywający tam służbę wojskową piłkarze zasilali drużynę Husara, co stanowiło o sile drużyny, która największe swoje sukcesy świętowała w latach 60 i 70. Husar był wówczas jedną z silniejszych drużyn regionu, od 1960 roku do końca lat 90. zajmował czołowe miejsca w najwyższym poziomie okręgowym. Po zlikwidowaniu jednostki wojskowej klub zawiesił swoją działalność, został reaktywowany jako Ludowe Zespoły Sportowe Husar Nurzec.

Sukcesy 
 Występy na 3 poziomie rozgrywkowym - 7 razy.
 Sezony na najwyższym poziomie okręgowym - 27 razy.

Zarząd 
Krzysztof Jezierski – Prezes
Sylwester Gronowski – Wiceprezes
Mariusz Zalewski – Sekretarz
Kamil Miler – Skarbnik
Kamil Grzyb – Członek Zarządu
Mateusz Nowicki – Członek Zarządu

Skład drużyny 
 Stan na 1 maja 2022

Sezony

Przypisy

Bibliografia 
 Jerzy Górko, Piłkarskie Dzieje Podlasia, .
 
 Gazeta Białostocka lata 1951-1957

Linki zewnętrzne 
 Husar Nurzec na 90minut.pl
 Husar Nurzec na facebook.com

Wojskowe Kluby Sportowe
Kluby piłkarskie w województwie podlaskim